Toropamecia är ett släkte av tvåvingar. Toropamecia ingår i familjen markflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Markflugor
Toropamecia